Эрик Бетциг (, род. 13 января 1960) — американский физик, лауреат Нобелевской премии по химии 2014 года за «развитие флуоресцентной микроскопии высокого разрешения» совместно с Штефаном Хеллем и Уильямом Мёрнером.

Карьера 
Бетциг изучал физику в Калифорнийском технологическом институте, который окончил в 1983 году со степенью бакалавра, степень магистра (MS) и доктора наук по прикладной и инженерной физике получил в Корнеллском университете в 1985 и 1988 годах соответственно.

После получения докторской степени, Бетциг работал в Bell Laboratories в отделе исследования полупроводников. В 1996 году стал вице-президентом по исследованиям и развитию в Ann Arbor Machine Company, компании, принадлежащей его отцу Роберту Бетцигу.

Бетциг занялся разработками в области  (PALM), а с 2006 года работает в , где руководит группой развития флуоресцентной .

Награды 
 1992 — был награждён премией Уильяма Макмиллана.
 1993 —  Национальной академии наук США.
 2010 — Премия Макса Дельбрюка (отказался от премии)
 2014 — Нобелевская премия по химии совместно с Штефаном Хеллем и Уильямом Мёрнером.
 2015 —

Примечания

Ссылки 
 На сайте Института Говарда Хьюза  

Физики по алфавиту
Физики США
Лауреаты Нобелевской премии по химии
Лауреаты Нобелевской премии из США
Выпускники Калифорнийского технологического института
Выпускники Корнеллского университета
Члены Национальной академии наук США
Лауреаты премии Ньюкомба Кливленда